Стартовый комплекс 26 (LC-26) является деактивированной стартовой площадкой на авиабазе Канаверал, штат Флорида . LC-26 состоял из двух пусковых площадок: A и B. A использовалась для ракет Юпитер-С и Юнона-1 и былa стартовой площадкой для Эксплорер-1, первого спутника Соединённых Штатов, в 1958 году. B использовалась для Юнона-2.

В в первые годы использовалась для запуска баллистических ракет, в испытательных полётах и могла бы быть использована для ядерного удара по Советскому Союзу, если бы началась война.

1 февраля 1958 года (31 января по местному времени) Агентство по баллистическим ракетам армии США запустило Explorer 1 из LC-26A.

LC-26 также является домом музея ракетно-космической техники ВВС . Доступ к музею по адресу LC-26, а также прилегающим LC-5 и LC-6 для широкой публики может быть организован через туристический центр «мыс Канаверал: тогда и сейчас экскурсия». На военно-воздушной базе Кейп-Канаверал проводятся ежемесячные экскурсии.

Запуски

Галерея 

База ВВС США на мысе Канаверал